Ayn (Frankrijk), gemeente in Frankrijk
 Ayn (Somalië), regio van Somalië
 Ayn Rand, Russisch-Amerikaans schrijfster en filosofe